Ctenophorus — рід ящірок, також відомих як гребненосні дракони, родини Agamidae. Рід містить найрізноманітнішу групу ящірок-драконів в Австралії. Це найбільша група австралійських ящірок, і вона має велику радіацію в посушливих зонах. Багато видів Ctenophorus були згруповані за подібною морфологією. Ящірок з роду Ctenophorus можна сплутати з ящірками з родів Tympanocryptis і Diporiphora.

Види 
В роду налічується 34 визнані види:
Ctenophorus adelaidensis (Gray, 1841)
Ctenophorus butlerorum (Storr, 1977)
Ctenophorus caudicinctus (Günther, 1875)
Ctenophorus chapmani (Storr, 1977)
Ctenophorus clayi (Storr, 1967)
Ctenophorus cristatus (Gray 1841)
Ctenophorus decresii (A.M.C. Duméril & Bibron, 1837)
Ctenophorus femoralis (Storr, 1965)
Ctenophorus fionni (Procter, 1923)
Ctenophorus fordi (Storr, 1965)
Ctenophorus gibba (Houston, 1974)
Ctenophorus graafi (Storr, 1967)
Ctenophorus infans (Storr, 1967)
Ctenophorus isolepis (Fischer, 1881)
Ctenophorus maculatus (Gray, 1831)
Ctenophorus maculosus (F.J. Mitchell, 1948)
Ctenophorus mckenziei (Storr, 1981)
Ctenophorus mirrityana (McLean et al., 2013)
Ctenophorus modestus (Ahl, 1926)
Ctenophorus nguyarna (Doughty, Maryan, Melville & J. Austin, 2007)
Ctenophorus nuchalis (De Vis, 1884)
Ctenophorus ornatus (Gray, 1845)
Ctenophorus parviceps (Storr, 1964)
Ctenophorus pictus (W. Peters, 1866)
Ctenophorus reticulatus (Gray, 1845)
Ctenophorus rubens 
Ctenophorus rufescens (Stirling & Zietz, 1893)
Ctenophorus salinarum (Storr, 1966)
Ctenophorus scutulatus (Stirling & Zietz, 1893)
Ctenophorus slateri (Storr, 1967)
Ctenophorus spinodomus Sadlier, Colgan, Beatson, & Cogger, 2019
Ctenophorus tjantjalka (Johnston, 1992)
Ctenophorus vadnappa (Houston, 1974)
Ctenophorus yinnietharra (Storr, 1981)

Примітки 

Роди плазунів
Агамові